Olschowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Olschowsky (1937–2012), deutscher Regisseur des Musiktheaters
 Heinrich Olschowsky (* 1939), deutscher Slawist und Hochschullehrer
 Jan Olschowsky (* 2001), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Olschowski